Biffi je priimek več oseb:    
 Eugenio Biffi, kolumbijski rimskokatoliški škof
 Giacomo Biffi, italijanski rimskokatoliški nadškof in kardinal